Shiroishi se poate referi la:

 Municipiul Shiroishi, o localiate în Japonia, în prefectura Miyagi
 Orașul Shiroishi, o localiate în Japonia, în prefectura Saga